TQ pode ser:

 Tela Quente, programa de televisão
 Teatro de Quintal, teatro
 Quilombo, Terra Quilombola
 TQ, Terrance Quaites, cantor de R&B americano

Desambiguação